Здесь приведён список мозазавров, вымерших гигантских морских ящериц.

Список родов

См. также 
 Список ихтиозавров
 Список плезиозавров
 Список птерозавров

Списки:Палеонтология
Списки пресмыкающихся